Gobius marmoratus (Risso, 1810) - synonim gatunku ryby Pomatoschistus marmoratus  
 Gobius marmoratus Pallas, 1814 - synonim gatunku ryby Babka marmurkowata